Henger bezeichnet:
 Henger SV, deutscher Sportverein

Henger ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Henger (1931–2020), deutscher Bildhauer
 Wilfried Henger (1926–2011), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Ehingen (Donau) 

Siehe auch:
 Hänger, inklusive Haenger (Begriffsklärung)